Gussewa ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Iwanowna Gussewa (1937–2019), russische Eisschnellläuferin
 Natalja Wladimirowna Gussewa, Geburtsname von Natalja Wladimirowna Sorokina (* 1982), russische Biathletin

Siehe auch:

 Gussew (Begriffsklärung)